Supervivencia de los Idiotas (Latinoamérica) o La Supervivencia de los Idiotas (España) es un episodio de la segunda temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
Bob Esponja y Patricio corren emocionados a la casa de Arenita, pero cuando llegan, hay un letrero en la puerta que dice "ALEJESE". Cuando entran, lo primero que ven es una televisión reproduciendo un vídeo de Arenita comiendo bellotas mientras explica que estaba hibernando y no quería ser molestada. 

Bob Esponja y Patricio ignoran la advertencia y se colocan los cascos de agua, cuando entran, ambos se quedan maravillados con la majestuosidad del jardín nevado. Incluso se quitan los cascos (porque la nieve es agua) para deslizarse en la nieve, hasta que escuchan un sonido extraño que viene del árbol de Arenita.

Deciden entrar, y se asombran al ver una enorme criatura en la cama, la cual en realidad es Arenita, pero muy subida de peso y con el pelaje más tupido. Mientras duerme, habla del "Sucio Dan" y de "Cabeza de Bolo", está soñando con los bandidos de Texas. Bob y Patricio hacen tanto ruido que la despiertan, pero antes de que los ataque, se vuelve a dormir. Le colocan unas orejeras de pelusa y luego salen a seguir jugando, ahora pelean por ser el Sucio Dan, usan unos garrotes gigantes hechos de nieve. Los golpes son tan fuertes que a Arenita se le caen las orejeras, y al oír el ruido, esta vuelve a despertar. Primero ataca a Patricio, luego Bob trata de huir, pero cae en una zanja de nieve, donde después llega Patricio, y Arenita los ataca a los dos. 

Esa noche, con el ambiente más tranquilo, Bob Esponja y Patricio salen de sus tumbas de nieve y deciden irse antes de que pase otra cosa, pero no pueden salir porque la cerradura está congelada, y pasan horas heladas bajo la oscuridad. Entonces, desesperados, usan una cinta para tomar el pelaje de Arenita, gracias al cual, pueden soportar el frío muy bien, pero apenas unos momentos después el sol brilla, la nieve se derrite y el jardín florece, la primavera ha llegado y Arenita se despierta, pero no pueden escapar porque la cerradura no se ha descongelado, y Arenita los alcanza, mucho más delgada y completamente calva, se enfurece al ver que sus amigos le han robado su pelaje. Al final, Arenita usa a Bob Esponja y a Patricio como ropa mientras bebe una fresca limonada.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Arenita Mejilla

Créditos 
 Guión: Aaron Springer & C. H. Greenblatt & Merriwheter Williams
 Storyboard: C. H. Greenblatt
 Director: Aaron Springer
 Director de animación: Larry Leichliter
 Director creativo: Derek Drymon

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2001